Фронтейра () — многозначный термин; топоним.

 Фронтейра — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре.
 Фронтейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.
 Фронтейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Фронтейра — дворец маркизов Фронтейра.